Jacques Berthier (1916-2008), acteur français ;
 Jacques Berthier (1923-1994), compositeur et organiste français.